een berg: Üetliberg (berg)
een trein: Üetliberg (trein)